Dit is een pagina over het Nederlands voetbalelftal voor mannen in het kalenderjaar 2017. Op 26 maart 2017 werd bondscoach Danny Blind ontslagen na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije. Fred Grim verving hem op interim-basis. Op 7 mei 2017 werd bekend dat Dick Advocaat Blind zou opvolgen. Saillant is dat Advocaat in 2016 korte tijd de assistent van Blind bij Oranje was, maar de technische staf destijds al snel verliet om hoofdtrainer te worden bij Fenerbahçe SK. Nadat duidelijk werd dat Nederland zich niet gekwalificeerd had voor het Wereldkampioenschap voetbal 2018, gaf Advocaat het stokje weer over te gaan dragen.

Statistieken 

Legenda

 Na afloop van een trainingskamp in Portugal (vanuit waar Oranje twee wedstrijden speelde) slinkte Dick Advocaat zijn selectie in tot 23 spelers. De vijf spelers die gemarkeerd zijn met een * vielen hierbij af, en ontbraken dus in de selectie voor het kwalificatieduel met Luxemburg.

Nederland
Nederland